JoJo's Bizarre Adventure fait référence à :

JoJo's Bizarre Adventure, un manga de Hirohiko Araki ;
JoJo's Venture, un jeu vidéo d'arcade sorti en 1998 ;
JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future, un jeu vidéo d'arcade sorti en 1999 ;
JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle, un jeu vidéo sorti sur PlayStation 3 en 2013 ;
JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, un jeu vidéo sorti sur PlayStation 3 et PlayStation 4 en 2015.

Voir aussi